Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie Bob’s Burgers, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit dreizehn Staffeln mit 255 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6 
Anfang Januar 2015 verlängerte Fox die Serie um eine sechste Staffel, deren Ausstrahlung vom 27. September 2015 bis zum 22. Mai 2016 erfolgte.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel war vom 25. September 2016 bis 11. Juni 2017 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox zu sehen.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel war vom 1. Oktober 2017  bis 20. Mai 2018 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender Fox zu sehen.

Staffel 9

Staffel 10  
Die zehnte Staffel war in den USA vom 29. September 2019 bis zum 17. Mai 2020 auf Fox zu sehen.

Staffel 11 
Die elfte Staffel war in den USA vom 27. September 2020 bis zum 23. Mai 2021 auf Fox zu sehen.

Staffel 12 
Die zwölfte Staffel war in den USA vom 26. September 2021 bis zum 22. Mai 2022 auf Fox zu sehen.

Staffel 13 
Die dreizehnte Staffel wird in den USA ab dem 25. September 2022 auf Fox zu sehen sein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste
!Episodenliste